Йон Цэрану (, р.14 марта 1938) — румынский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1938 году в Турну-Мэгуреле. В 1959 году стал чемпионом Румынии. В 1960 году завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Риме. В 1964 году принял участие в Олимпийских играх в Токио, но там был лишь 5-м. В 1965 году выиграл чемпионат мира. В 1966 году завоевал золотую медаль Балканских игр. В 1967 году стал серебряным призёром чемпионата Европы.

Ссылки 
 
 

Борцы Румынии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года